A fenti lista nem teljes körű, nem tartalmazza Mozambik húszezernél kisebb lakosságszámú városait; ilyen település például Palma.

 
Települések listái országok szerint